

Patronyme 

 Alexander Succar (né en 1995), footballeur péruvien ;
 Nader Succar (né en 1950), homme politique libanais ;
 Toufic Succar (1922-2017), compositeur libanais.